Henryk Gawroński (ur. 1894) – działacz niepodległościowy, członek POW,
 Henryk Gawroński (1933–2019) – polityk, minister przemysłu maszynowego